Lješnica je lahko:
 Lješnica, Kučevo (Srbija)
 Lješnica, Berane (Črna gora)
 Lješnica, Bijelo Polje (Črna gora)